

Leggenda 
 Excalibur – spada del mito di Re Artù

Fumetto 
 Excalibur – gruppo di personaggi Marvel Comics
 Excalibur – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 Excalibur – romanzo di John Jakes del 1985
 Excalibur: A Novel of Arthur – romanzo di Bernard Cornwell del 1997, suddiviso nell'edizione italiana in Il tradimento e La spada perduta
 Excalibur – romanzo di Paola Zannoner del 1999

Musica 
 Excalibur – album di Tom Fogerty del 1972
 Excalibur – album dei Grave Digger del 1999

Altro 
 Excalibur – progetto della Apache Software Foundation
 Excalibur – film del 1981 diretto da John Boorman
 Excalibur – programma televisivo italiano
 Excalibur – rivista di giochi di ruolo
 Excalibur Automobile – casa automobilistica statunitense
 Excalibur Hotel and Casino – albergo e casinò di Las Vegas